Нумансија има више значења:

 Нумансија
 Нумансија (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нумансија (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику